Le Campion est un nom propre qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Anne Le Campion, ingénieure du son française, César du meilleur son 1992 ;
  (1960-), artiste plasticienne brésilienne contemporaine ;
 Joseph-Alexandre Le Campion, graveur à Paris, XVIII-XIXème siècles ;

Pseudonyme 
 Valentin Le Campion, de son vrai nom Valentin Nikolaievitch Bitt (1903-1952), graveur et illustrateur français d’origine russe.

Voir aussi 
 , patronyme français et anglo-saxon.

Patronyme français